Filip Kljajić je lahko:
 Filip Kljajić (partizan)
 Filip Kljajić (nogometaš)